Тенексате има више значења:

 Тенексате, Ехидо Тенексате (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тенексате, Финка Тенексате (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику